Ez a lista a Hupikék törpikék című sorozat epizódjainak felsorolását tartalmazza.

Évadok

Első évad

Második évad

Harmadik évad

Negyedik évad

Ötödik évad

Hatodik évad

Hetedik évad

Nyolcadik évad

Kilencedik évad

Speciális epizódok

Epizódlista a magyar vetítésben

Az MTV vetítése 
Magyarországon először az MTV2 1988. május 23. és 1994. szeptember 17. között vetítette a sorozat epizódjait tíz szakaszban, változó rendszerességgel és az eredeti amerikaitól eltérő sorrendben.

Janó és Bíbice epizódlistája 
Magyarországon először a tizenegyedik szakaszban az MTV2 1995. március 4. és május 27. között vetítette a második évad tizénhárom epizódját, másodszór a TV2 Kids 2017. március 10. és 21. között is vetítette a második és harmadik évad teljes epizódját, változó rendszerességgel és az eredeti amerikaitól eltérő sorrendben.

A TV2 Kids vetítése 
Magyarországon másodszor a TV2 Kids 2017. január 25 és március 9. között vetítette a sorozat többi epizódját két szakaszban, változó rendszerességgel és az eredeti amerikaitól eltérő sorrendben.

Megjegyzések

Televíziós sorozatok epizódlistái
Epizodok